Die Abkürzung ABAG steht für:

 die Allgemeine Bodenabtragsgleichung zur Schätzung des Bodenabtrags durch Wassererosion
 das Arzneimittelbudget-Ablösungsgesetz von Ende 2001

ABAG